Dornberg (Ansbach), een plaats in de gemeente Ansbach in de Duitse deelstaat Beieren
Dornberg (Baden-Württemberg), een plaats in de gemeente Hardheim in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Dornberg (Ensdorf), een plaats in de gemeente Ensdorf in de Duitse deelstaat Beieren
Dornberg (Feuchtwangen), een plaats in de gemeente Feuchtwangen in de Duitse deelstaat HBaBeierenern
Dornberg (Hessen), een plaats in de gemeente Groß-Gerau in de Duitse deelstaat Hessen
Dornberg (Noordrijn-Westfalen), een Stadtbezirk van Bielefeld in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen